Frossard kan syfta på:

 Charles Auguste Frossard (1807–1875), fransk militär
 Louis Frossard, fransk-svensk dansare
 Marie-Renée Frossard, fransk-svensk dansare

Franska efternamn